Louis de Potier, 5. książę de Gesvres (zm. 1774) – francuski arystokrata i dyplomata
 Louis de Potier, 6. książę de Gesvres (zm. 1733–1794) – francuski arystokrata